Никола́й Ма́рченко:
 Марченко, Николай Владимирович (Николай Владимирович Нароков; 1887—1969) — прозаик русского зарубежья, педагог.
 Марченко, Николай Дмитриевич (род. 1943) — советский скульптор, представитель реалистического направления.
 Марченко, Николай Николаевич (Николай Николаевич Моршен; 1917—2001) — русский поэт, педагог.
 Марченко, Николай Степанович (1911—?) — полковник, командир дивизии ПВО.